Шёнфельдер — фамилия. Известные носители:
 Шёнфельдер, Макс Герд
 Шёнфельдер, Райнер